Scărlătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scărlătești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Scărlătești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău